Sia ali SIA lahko je:

 Sia (pevka), avstralska glasbenica
 Sia (mitologija), staroegipčanski bog
 Sia Berkeley, angleška igralka
 Sia Figiel, samoanski novelist, pesnik in umetnik
 Sia Koroma, sierraleonska biokemičarka in psihiatrična medicinska sestra; žena sierraleonskega predsednika Ernesta Baia Korome
 Beau Sia, ameriški pesnik
 Edgar Sia, filipinski milijarder, razvijalec nepremičnin